kanclerz Niemiec 
 kanclerz Austrii
 kanclerz Szwajcarii
 kanclerz Francji
 kanclerz wielki koronny (dawna Rzeczpospolita)
 kanclerz wielki litewski (dawna Rzeczpospolita)
 kanclerz ziemski (dawna Rzeczpospolita)
 lord kanclerz (Wielka Brytania)
 kanclerz skarbu (Wielka Brytania)
 kanclerz – stanowisko uczelniane
 kanclerz – stanowisko w kurii biskupiej
 kanclerz – figura w szachach Capablanki
 Kanclerz – serial telewizyjny z 1989
 Katarzyna Kanclerz – polska producentka i menedżerka muzyczna.